GSL est un sigle pouvant signifier :
 GNU Scientific Library, une bibliothèque informatique libre ;
 Gold Standard Laboratories, un label indépendant américain ;
 Global StarCraft II League, une compétition sur StarCraft II organisée par GOMTV ;
 Guideline Support Library, en informatique, dans le langage C++, l'une des librairies de propositions au standard, maintenue par Microsoft.
 Ghana School of Law, l'École de droit du Ghana.